Faulgraben ist der Name von Gewässern:
 Faulgraben, Wassergraben bei der Großen Funkenburg in Leipzig, Sachsen
 Faulgraben (Main), linker Zufluss des Mains bei Pflochsbach (Lohr am Main), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Faulgraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Umlach) in Wolfartsweiler, Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Faulgraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz nach der Faulenmühle unterhalb von Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Faulbach
 Fauler Graben